Рятамак () — село в Ермекеевском районе Башкортостана, административный центр Рятамакского сельсовета.

Происхождения названия 
Рятамак — буквально означает устье реки Ря («тамак» — по-татарски устье).

История 
Село было основано башкирами Кыр-Еланской волости Казанской дороги на собственных вотчинных землях.

На карте 1737 года чуть выше устья реки Ря показана деревня Ря, которая затем стала называться селом Рятамак. Рятамакские башкиры-вотчинники дали договорную запись от 1752 года Ермеку Бейкашеву, основателю села Ермекеево. 

В 1783 году припустили башкира Сафара Ишалина из Тамьянской волости с детьми: "В 1783 года июля, созвездия Льва тож, 3 дня Кыр-Еланской волости старшины Абдюкея, сына Москова, команды аула Рятамак башкирам вотчинникам дали за землю одну кобылу-пятилетку за десять рублей. Дали за то, чтобы в сем ауле Рятамаке сесть на жительство и вместе владеть землей, где те сами владеют. (Дали) Тамьянской волости Сафар, сын Ишалы, сам со своими сыновьями".

Также рятамакские башкиры-вотчинники участвовали в передаче Троицкому медеплавильному заводу в аренду земли по рекам Кидаш, Карлы, Сосновке, Стевензе. По Х ревизии в деревне Рятамак было взято на учёт 554 вотчинника, 154 припущенника. В 1906 г. действовали русско-татарское училище и две мечети, которые большевиками были уничтожены. К переписи 1920 г. вотчинники обособились от своих припущенников, их деревня Рятамак первый отстояла от Рятамак второй в одной версте. После коллективизации существовали первая и вторая колхозные бригады. Народ и поныне определяет первую часть села как башкирскую, вторую — как тептярскую (поэтому мечетей было две). В середине прошлого века Рятамак был центральной усадьбой знаменитого колхоза-миллионера «Ря». Также село славилось сильным учительским составом Рятамакской средней школы-интерната. В настоящее время на базе бывшего интерната действует детский приют.

Население

Промышленность, транспорт и связь 
В советский период был построен и действовал колхозный кирпичный завод. В настоящее время разрушен.

Автобусное сообщение имеется с райцентром село Ермекеево, с городам Октябрьский, с посёлком Приютово.

Имеется отделение Почты России, фиксированная телефонная связь и интернет от Ростелеком, доступна сотовая связь от МТС, Мегафон и БиЛайн.

Культура и религия 
Бытовой язык общения населения татарский, при необходимости — русский. Религия в основном представлена мусульманами-суннитами. Единственное культовое сооружение — действующая деревянная мечеть. Здание сельского клуба закрыто в 2000-х годах в целях экономии бюджетных средств и в настоящее время разрушено, площадь для культурных мероприятий отведена в здании средней школы. Национальный праздник Сабантуй в последние годы не проводится в связи с банкротством хозяйствующего субъекта и отсутствием других финансовых источников.

Образование и медицина 
В селе имеются одна средняя общеобразовательная школа, детский приют на 20 мест и фельдшерско-акушерский пункт.

Люди, связанные с селом 
 Гарифуллин, Флорит Сагитович (1948—2010) — горный инженер. Доктор технических наук (2003). Заслуженный изобретатель РБ (2003).

Примечания

Ссылки 
 
 http://db.pms.ru/show.html?ac=show&id=2018
 http://www.pms.ru/shkola_kolmogorova_otmechaet/435.html
 https://web.archive.org/web/20080329064233/http://www.ihep.su/department/graduate.shtml
 http://basinm.livejournal.com/16255.html
 http://www.vesti.ru/videos?vid=149824&doc_type=news&doc_id=208219&p=1
 Рятамак на портале «Генеалогия и Архивы»

Населённые пункты Ермекеевского района
Рятамак